Этре:

 Этре — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская.
 Этре (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская.